

Persone 
 Robert Wilhelm Bunsen – chimico e fisico tedesco
 Christian Karl Josias von Bunsen (1791 – 1860) – scrittore e diplomatico tedesco
 Sir Maurice William Ernest de Bunsen (1852 – 1932) – diplomatico inglese

Altro 
 Becco di Bunsen – bruciatore a gas usato in chimica
 10361 Bunsen – asteroide scoperto nel 1994
 Cratere Bunsen – cratere lunare